Große Nationalversammlung steht für:
 Große Nationalversammlung (Bulgarien), Verfassungsorgan in Bulgarien
 Große Nationalversammlung der Türkei, Parlament der Türkei
 Große Nationalversammlung (Serbien), Verfassungsorgan in Serbien im 19. Jahrhundert
 Große Nationalversammlung (Rumänien), Legislative Rumäniens von 1948 bis 1989